Siedem żyć (The Dead Girk) – amerykański film z 2006 w reżyserii Karen Moncrieff
 Siedem żyć (Sete Vidas) – brazylijska telenowela z 2015